Goran Jurić (Mostar, 5 de fevereiro de 1963) é um ex-futebolista profissional bósnio-croata que jogava pela Seleção Croata de Futebol.

Carreira 
Disputou a Copa do Mundo FIFA de 1998, e deixou os gramados em 2001, jogando no NK Zagreb, clube que defendeu entre 1993 e 1995 e entre 1996 e 1997 (passagem por empréstimo).

Títulos 
Seleção Croata
 Copa do Mundo de 1998: 3º Lugar

Futebolistas da Croácia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Jogadores da Seleção Croata de Futebol